Ženská dvouhra Rothesay Open Nottingham 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Britka Johanna Kontaová, která v prosinci 2021 ukončila sportovní kariéru.

Kvůli bolesti v právem koleně skrečovala Tereza Martincová semifinále proti Haddad Maiové v průběhu druhé sady, po ztrátě úvodního setu. Brazilka tak vyhrála i třetí vzájemný duel na okruhu.
 
Vítězkou se stala sedmá nasazená Brazilka Beatriz Haddad Maiová, jež ve finále zdolala americkou turnajovou šestku Alison Riskeovou po třísetovém průběhu 6–4, 1–6 a 6–3. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Stala se tak první ženskou brazilskou vítězkou turnaje na hlavním ženském okruhu do Brasil Tennis Cup 2015, kde triumfovala Teliana Pereirová. Na travném povrchu se do finále dostala vůbec jako první Brazilka od Marie Buenové od roku 1968. Následným vítězstvím v deblové soutěži zkompletovala tzv. „double“, čehož dosáhla jako druhá hráčka v probíhající sezóně po Bartyové na Adelaide International. Riskeová naopak podesáté odešla poražena z celkově třináctého boje o singlový titul, a podruhé z Nottingham Open.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rothesay Open Nottingham 2022